Accursio – nome proprio di persona
 Sant'Accursio – martire francescano in Marocco (1220)
 Accorso da Reggio –  giurista italiano del XIII secolo
 Accursio (a volte detto Franciscus Accursius) – giurista e glossatore medievale dell'Università di Bologna
 Accursia – giurista di discussa storicità, figlia di Accursio
 Francesco Accursio – giurista medievale, figlio di Accursio
 Guglielmo d'Accursio (Bologna 1246 – Roma?, prima del 1314) – giurista medievale, figlio di Accursio
 Cervotto d'Accursio (1240-1287) – giurista medievale, figlio di Accursio
 Mariangelo Accursio – umanista, filologo e archeologo dell'Aquila
 Palazzo d'Accursio – sede del Comune di Bologna
 Accursio – quartiere di Milano

Altri progetti